Эселях-Кюеле () — топоним (главный тип: лимноним) в России якутского происхождения. В основе лежит географический термин , передаваемый как «кюеле/ кюёле/ кюель/ кюёль», со значением «озеро», «озёрный».

 Эселях-Кюеле — озеро, между р. Тит-Юряге и р. Усунку, координаты 69°52' 123°48'
 Эселях-Кюеле — озеро, исток руч. Эселях-Сиене, координаты 67°55' 153°05'
 Эселях-Кюель — озеро, на левом берегу р. Ситте, координаты 63°08' 127°33'

Примечания